Csehország
Říčany, város a Közép-csehországi kerület Kelet-prágai járásában
Říčany, község a Dél-morvaországi kerület Brno-vidéki járásában